Lemur kan betrekking hebben op:
Lemur (geslacht), het geslacht waarvan de ringstaartmaki (Lemur catta) de enige soort is.
De infraorde lemuren (Lemuriformes), die bijna alle primaten van Madagaskar omvat;
De familie van de zogenaamde echte lemuren of maki's (Lemuridae) (16 soorten);